Fenichelia är ett släkte av kvalster. Fenichelia ingår i familjen Micreremidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Fenichelia